Wow! – album muzyczny Magdy Fronczewskiej, wydany w 1990 roku
 Wow! – sygnał radiowy odebrany przez dr. Jerry’ego R. Ehmana w 1977 roku